Собори на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщенський собор (Ніжин) — православний собор у місті Ніжин, головний собор Благовіщенського монастиря
 Благовіщенський кафедральний собор (Харків) — православний собор у місті Харків

Госпицький собор — католицький собор у місті Госпич

Кафедральний собор Благовіщення — кафедральний собор Архієпископа Афінського і головна церква Елладської православної церкви

Супрасльський Благовіщенський монастир — православний монастир у місті Супрасль, Підляське воєводство

Благовіщенський собор (Москва) — собор у місті Москва, в Московському Кремлі
 Благовіщенський собор Казанського кремля — собор у місті Казань, в Казанському Кремлі

Див. також 
 Благовіщенська церква
 Благовіщенський монастир